Jesup est un toponyme utilisé aux États-Unis pour désigner :
Jesup, en Géorgie.
Jesup, dans l'Iowa.

Patronyme 
 Thomas Jesup (1788-1860), officier américain. 

Homonymie de toponyme